Mackey puede hacer referencia a:

Lugares
 Mackey (Indiana), puebloo ubicado en el condado de Gibson en el estado estadounidense de Indiana.

Personas
 Annie Foreman-Mackey (1991-), deportista canadiense que compite en ciclismo.
 Emma Margaret Marie Tachard-Mackey, conocida como Emma Mackey (1996-), actriz y modelo franco-británica.
 Erin Mackey (1987-), actriz y cantante estadounidense.
 George Whitelaw Mackey (1916-2006), matemático y catedrático estadounidense.
 Leonardo Mackey (1978-), actor mexicano con más de 30 años de carrera. 
 Mackey Moreno, o José Moreno (1956-2019),  jugador polivalente dominicano que jugó en la Liga Mayor de Béisbol. 
 Malcolm Malik Mackey (1970-), exjugador estadounidense de baloncesto.
 Sandra Mackey (1936-2015), escritora y politóloga estadounidense.